Matsuhisa ist der Familienname folgender Personen:

 Miyuki Matsuhisa (* 1945), japanische Turnerin
 Nobu Matsuhisa (* 1949), japanischer Koch